Huszár János vezérőrnagy, MH ÖHP törzsfőnök
Huszár János futó
Huszár János (1975) evezős